Полиритмия — сочетание в музыкальном произведении двух (и более) самостоятельных ритмических рисунков в рамках одного размера.

Использование 
Полиритмия широко используется в национальной музыке Африки.

Другой пример полиритмии — игра в ансамбле, когда один исполнитель играет другой ритмический рисунок, нежели остальные. Характерна для джаза.

Полиритмия часто используется в математическом роке. Композиции характеризуются динамичностью, сложностью исполнения, акцентом на инструментальную партию. , , , The For Carnation, , ,  и  — группы, которые считаются основателями вышеупомянутого стиля.

Также, полиритмия является одной из основных черт мат-метала, где гитары и ударные исполняют партии с разными ритмами. Зачастую полиритмия встречается внутри ударной партии.

Примером полиритмии может послужить песня Question! группы System of a Down.

Звуковые примеры

Примечания

См. также 
 Ритм
 Джаз
 Мат-рок
 Мат-метал
 Брейкбит
 Гемиола
 Полиметрия

Ссылки 
 Полиритмы за ударной установкой 
 VicFirth: Уроки полиритмов от Jason Gianni
 Полиритмия в БРЭ 

Музыкальные термины
Теория музыки
Ритм